William Maley ist der Name folgender Personen:

* William Maley (Politikwissenschaftler) (* 1957), australischer Politikwissenschaftler 
 William Patrick Maley, (1868–1958), schottischer Fußballspieler und -trainer, siehe Willie Maley